Voici la liste des planètes mineures numérotées de 423001 à 424000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 423001 à 424000

423001-423100

423101-423200

423201-423300

423301-423400

423401-423500

423501-423600

423601-423700

423701-423800

423801-423900

423901-424000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000